Артупа () — село в Санджарадинском административно-территориальном округе Астаринского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от слов арт (перевал) и оба (населенный пункт), означает населенный пункт на горном перевале.

История 
Село Ардупа в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Рудакенарудскому сельскому обществу Ленкоранского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Астара Ленкоранского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Санджарадинский сельсовет в Астаринском районе Азербайджанской ССР. На 1933 год в селе действовал колхоз «Кырмызы-Юлдыз».

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Артупа входило в Санджарадинский сельсовет Астаринского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Санджарадинского административно-территориального округа был учрежден Артупинский муниципалитет Астаринского района.

География 
Артупа расположена на берегу реки Кюлярия.

Село находится в 1 км от центра АТО Санджаради, в 9 км от райцентра Астара и в 273 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Астара.

Село находится на высоте 16 метров ниже уровня моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 403 человека, все — талыши, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается чаеводством, овощеводством, рисоводством, животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,7 °C. В селе средиземноморский климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались восьмилетняя школа, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены средняя школа, библиотека, дом культуры, медицинский пункт, мечеть, 2 рисовые мельницы.

Примечания 

Населённые пункты Астаринского района